Minor White peut faire référence à :
 Minor White (1908-1976), photographe américain ;
 Minor White (19?-), astronome américain.